Tricomi ist der Familienname folgender Personen:

 Bartolomeo Tricomi (~1630–1709), italienischer Maler
 Francesco Tricomi (1897–1978), italienischer Mathematiker

Tricomi steht für:
 (31189) Tricomi, Asteroid des Hauptgürtels